Paarhof bezeichnet:

 eine in Hanglagen verbreitete Bauform eines Gehöfts, siehe Paarhof (Gehöft)

 Paarhof (Gemeinde Altenmarkt), Ortslage in Altenmarkt an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Paarhof (Gemeinde Kleinzell), Ortslage in Kleinzell, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich